Walnut (Califórnia)
Walnut (Illinois)
Walnut (Iowa) 
Walnut (Kansas)
Walnut (Mississippi)

Desambiguações de topônimos